Peter Cook puede referirse a:

 Peter Cook (1936-), arquitecto británico;
 Peter Cook (1937-1995), actor y humorista británico;
 Peter Cook (1943-2005), político australiano.
 Peter R. Cook, bioquímico británico.